Foghorn Leghorn (in Italiano noto anche come Garlo il Gallo nei fumetti e Crestino Chiccoricco in Baby Looney Tunes) è un personaggio immaginario dei cartoni animati della Warner Bros., e in particolare della serie Looney Tunes. Dalle sue caratteristiche estetiche è intuibile come il nome originale derivi dalla razza del pollo Livorno: infatti Leghorn è il toponimo inglese della città di Livorno.

Caratterizzazione 
È un gallo antropomorfo vanesio e chiacchierone, abituato a ripetere più volte quanto appena proferito; spesso canta la canzoncina popolare statunitense Camptown Races. Ha una personalità roboante e un po' rozza, e spesso si immagina come una figura di mentore per i personaggi più piccoli e più giovani che incontra.

Nei vari episodi lo si vede spesso insieme a un cane basset hound, chiamato Barnyard Dawg o George P. Dog, con il quale litiga spesso; a volte compare anche un piccolo falco testardo e impaziente, Gigetto il falchetto nella prima traduzione italiana, Henery Hawk in originale, che tenta invano di catturarlo; più rara invece la presenza di un pulcino giallo, unico figlio della gallina Miss Prissy, in originale chiamato Egghead Jr, con occhiali a fondo di bottiglia, che preferisce leggere.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Personaggi Looney Tunes
Galline e galli immaginari
Livorno